Agua Caliente peut désigner :

Toponymes

Agua Caliente : l'une des municipalités du département de Chalatenango.

Agua Caliente : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Trujillo ;
 Agua Caliente : capitale de la paroisse civile d'Agua Caliente de la municipalité de Miranda dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme